Goerz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Goerz (1817–1886), deutscher Archivar
 Anja Goerz (* 1968), deutsche Hörfunkmoderatorin und Synchronsprecherin
 Carl Paul Goerz (1854–1923), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Paul Goerz (1896–1952), deutscher Techniker und Manager
 Rudolf Goerz (1879–1935), deutscher Botaniker
 Tommie Goerz (* 1954), deutscher Schriftsteller und Hochschullehrer

Goerz ist Bestandteil der Firmen:

 Optische Anstalt C. P. Goerz
 Goerz Photochemische Werke

Siehe auch:
 Görz (Begriffsklärung)
 Goertz